Alexandre-Étienne Choron ist der Name folgender Personen:

* Alexandre-Étienne Choron (Musiker) (1771–1834), französischer Musiker
 Alexandre-Étienne Choron (Koch) (1837–1924), französischer Koch, Erfinder der Sauce Choron